een uitkijktoren
 De Wachttoren, een tweemaandelijks tijdschrift van Jehova's getuigen
 Wachttoren (Rožňava)